New Orleans (stad), een stad in de Amerikaanse staat Louisiana
New Orleans (gebouw), een gebouw in Rotterdam
Dixieland of New Orleans style, een vroege jazzstijl